Bernardo Añor (1959), Venezolaans voetballer, geboren in 1959
Bernardo Añor (1988), Venezolaans voetballer, geboren in 1988, en zoon van